Ксенократ:

 Ксенократ Акрагантский — сицилийский аристократ, победитель спортивных соревнований (V век до н. э.)
 Ксенократ Халкидонский — древнегреческий философ IV века до н. э.
 Ксенократ Сикионский — художник и скульптор III века до н. э.
 Ксенократ Афродисийский — древнегреческий врач I века н. э.